Detective Story (toneelstuk), een toneelstuk van de Amerikaanse auteur Sidney Kingsley
Detective Story (1951), een Amerikaanse verfilming van het gelijknamige stuk door William Wyler
Detective Story (1963), een West-Duitse verfilming van het gelijknamige stuk door Theo Mezger
Detective Story Magazine, Amerikaans tijdschrift met detectiveverhalen (1915-1949)